El término amerindio puede referirse a:
 Las lenguas amerindias, controvertida hipótesis de familia de lenguas propuesta por el lingüista estadounidense Joseph Greenberg.
 Los amerindios, pueblos indígenas americanos. 
 Los amerindios de Canadá o indios occidentales, los primeros ocupantes del continente americano y sus descendientes.
 Amerindios, banda chilena, activa entre 1967 y 1979.
 Amerindios, álbum de la banda homónima.